Пабло де ла Льяве (; 1773—1833) — мексиканский ботаник, орнитолог, священник и политический деятель.

Биография 
Пабло де ла Льяве родился 11 февраля 1773 года в городе Кордова в Мексике, являвшейся тогда колониальным владением Испании. После окончания колледжа Пабло преподавал теологию в Национальном автономной университете Мексики. Он в совершенстве знал иврит, переводил книги с этого языка на испанский. Некоторое время ла Льяве жил в Париже, затем работал директором Мадридского ботанического сада. С 1821 по 1822 ла Льяве представлял штат Веракрус в Генеральных кортесах, он был членом испанском либеральной партии. В 1823 году, после окончания мексиканской войны за независимость, вернулся в Мексику, где был назначен министром юстиции в правительстве Агустина де Итурбиде. В 1824 году был назначен министром иностранных дел в правительстве Гуадалупе Виктории.

В 1831 году был назначен директором Национального музея антропологии. В 1832—1833 издал несколько публикаций по орнитологии, где были впервые описаны такие виды, как квезаль и коричневохвостая амазилия. Пабло де ла Льяве умер в июле 1833 года в Кордове.

Многие роды растений, описанные ла Льяве, названы в честь героев мексиканской войны за независимость (1810—1821).

Некоторые научные работы 

 Llave, P. de la, Lexarza, J.M. de (1824—1825). Novorum vegetabilium descriptiones. 2 fasc.

Роды растений, названные в честь П. де Ла Льяве

Литература 
 Sosa. La Naturaleza 7: 79—81. 1887.
 

Ботаники Мексики
Ботаники по алфавиту
Орнитологи Мексики
Ботаники XIX века
Ботаники XVIII века
Министры юстиции Мексики
Министры иностранных дел Мексики